Palmyra – miasto w Syrii
 Palmyra – atol na Pacyfiku
 Palmyra – dawna nazwa wsi Palmiry

Miejscowości w USA:
 Palmyra – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Palmyra – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Harrison
 Palmyra – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Palmyra – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Marion
 Palmyra – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Otoe
 Palmyra – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
 Palmyra – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Palmyra – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Palmyra – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon
 Palmyra – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Utah
 Palmyra – jednostka osadnicza i stolica hrabstwa w stanie Wirginia, w hrabstwie Fluvanna
 Palmyra – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
 Palmyra – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Palmyra (ang. Palmyra Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Palmyra (ang. Palmyra Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Knox
 Palmyra (ang. Palmyra Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Warren
 Palmyra (ang. Palmyra Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Douglas
 Palmyra (ang. Palmyra Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Palmyra (ang. Palmyra Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Palmyra (ang. Palmyra Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
 Palmyra (ang. Palmyra Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Palmyra (ang. Palmyra Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Halifax
 Palmyra (ang. Palmyra Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Portage
 Palmyra (ang. Palmyra Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Pike
 Palmyra (ang. Palmyra Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wayne
 Palmyra (ang. Palmyra Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Palmyra (ang. Palmyra Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson

Zobacz też: Palmira